Matsukawa, bourg de la préfecture de Nagano au Japon
Matsukawa, village de la préfecture de Nagano au Japon

Tomoaki Matsukawa (né en 1973), footballeur japonais